Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але не захищала свій титул, оскільки завершила кар'єру після Відкритого чемпіонату Австралії.
Юлія Гергес виграла титул, у фіналі перемігши 1-шу сіяна Каролін Возняцкі з рахунком 7–6(3), 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо номерів посіву виходять без боротьби у друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 

  Зузана Кучова
  Беатріс Гарсія-Відагані

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix, одиночний розряд
2011